2. Светско првенство у рукомету за жене одржано је у Румунији од 7. јула до 15. јула 1962. године. 

Учествовало је 9 репрезентација подељених на 3 групе
А, Б, Ц, са по три екипе. У групама се играло свако са сваким.

Трећепласиране екипе су формирале нову групу у којој се играло за пласман од 7 до 9 места. 

Две првопласиране екипе из група у предтакмичењу формирале су две полуфиналне групе I i II са по три екипе. Групе су формиране тако да су групу I сачињавале екипе првопласираних из група А и Ц, и другопласирани из групе Б, а групу II првопласирани из групе Б и другопласирани из група А и Ц.

Трећепласирани су играли за пето, другопласирани за треће, а прволасирани финалну утакмицу за прво место.

Резултати

Предтакмичење

Група А

Табела групе А 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови

Група Б

Табела групе Б

Група Ц

Табела групе Ц

Полуфинале

Група I

Табела групе I

Група II

Табела групе II

Утакмице за пласман 
 Група од 7/9 места

 Табела од 7/9 места

Финални мечеви

Коначан пласман

Победничка екипа 
 Лилиана Борцеа, Ана Ботан-Старк, Јулијана Нако, Константа Димитреску, Антоанета Отелеа-Василе, Фелиција Георгита, Ана Немец, Викторија Думитреску, Аурора Леонте-Николеску, Јозефина Стефанеску-Угрон, Мартина Константинеску-Шеип, Корнелија Константинеску, Ирена Хектор-Нађи, Аурелија Зоке-Салагеану, Еделтрот ФранцТренери: Константин Попеску и Николае Недеф

Види још 
 Светско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 www.ihf.info - СП 1962

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Румунији
Рукомет у 1962.